Дани де Вит (; род. 28 января 1998 года, Хорн, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба АЗ.

Клубная карьера 
Де Вит — воспитанник столичного клуба «Аякс». 3 февраля 2017 в матче против «Валвейка» он дебютировал в Эрстедивизи за «Йонг Аякс». В начале 2018 года Дани был включён в заявку основной команды. 25 февраля 2018 года матче против АДО Ден Хааг он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Карела Эйтинга.

В августе 2019 года перешёл в клуб АЗ из Алкмара.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Нидерландов де Вит принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Англии и Италии.

В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Де Вит принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Англии, Болгарии и Португалии.

Достижения 
«Йонг Аякс»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2017/18
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК АЗ